Михаил Елисеевич Слабченко  (9 июля 1882, Нерубайские хутора, ныне с. Нерубайское, Беляевский район, Одесская область — 27 ноября 1952, Первомайск) — украинский советский историк и правовед, академик ВУАН (1929). Отец .

Биография 
Родился в крестьянской семье. Из-за мизерных доходов семьи детство провёл в большой нужде, рано начал работать в местных каменоломнях.

С большим трудом поступил в Новороссийский университет в Одессе на историческое отделение историко-филологического факультета, а впоследствии перешёл на юридический факультет.

Принимал активное участие в революционных событиях как член студенческих общин, РУП (1903), УСДРП (1906—1918).

По окончании Новороссийского университета (ныне — Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова) и Военно-юридической академии в Петербурге был оставлен при Новороссийском университете и в 1911 году получил научную командировку в Германию для завершения магистерской диссертации.

1912 г. — вернулся в Россию.

В годы Первой мировой войны проходил военную службу в звании штабс-капитана.

1918 — приват-доцент университета в Киеве и Каменце-Подольском, 1919 — доцент Одесского университета, в 1920—1929 гг. — профессор Института народного образования в Одессе, глава социологическо-исторической секции Одесского науч. общества и руководитель Одесского филиала н.-д. кафедры истории Украины в Харькове (с 1926); академик ВУАН (с 1929).

Его научная деятельность охватывала почти все периоды истории Украины; он — автор 13 крупных работ и более 200 научных статей (в частности в «ЗНТШ», изд. ВУАН, а также в рус., нем. и др. яз.). Основные студии посвящённые истории права и хозяйства Гетманщины и Запорожье 17-18 вв.

Деятельность Слабченко была закончена в конце 1929, когда он был арестован, осуждён на процессе «Союза освобождения Украины» в 1930 и сослан на Соловки. Срок заключения отбывал в Саватеевском изоляторе, который находился в скиту и церкви святого Савватия на Большом Соловецком острове.

Похоронен на старом кладбище по улице Одесской в г. Первомайске (на сегодня место нахождения могилы неизвестно).

Библиография 
 Албанский полк на службе Наполеона I // Военно-исторический вестник. — К, 1911. — Кн.9-10. — С. 210—215.
 «Бджільництво на Вкраїні» і «Прикре непорозуміння» професора С. Шелухина // Пасічник. -Прилуки. — 1926. — № 7. — С. 21—22.
 Боротьба за системи землеволодіння і форми господарства в Україні XIX—XX ст. / Конспект лекцій, читаних для вчителів аграризованих трудшкіл 1—10 серпня 1927 року. — Одеса, 1927. — 62 с.
 Воєнная служба в Малороссии XVIII ст. (Историко-юридический этюд) // Военно-исторический вестник. — К., 1913. — Кн. 4. — С. 83-88.
 Высшая полиция в Московском государстве [Рецензія на кн.] Н. Новомберський. Слово и дело государевы. — Т. I. — М. — 1911. // Известия Одесского библиографического общества при Императорском Новороссийском университете. — Одесса, 1913. — Т. I. — Вып. 4. — С. 123—140.
 Д. П. Миллер, как историк украинского права // Вестник Харьковского историко-филологического общества. — 1914, Харьков. — Вып. 5. — С.24—28. Окрема відбитка: — Харьков: Печатное дело, 1914. — 5 с.
 Два письма графа П. А. Румянцева к Я. А. Брюсу // Военно-исторический вестник издаваемый при киевском отделе Императорского Русского Военно-исторического общества. — К., 1910. — Кн. 7—8. — С. 169—171 [Співавтор: Меланія Слабченко].
 Дияриуш Генеральной войсковой канцелярии. — Одесса, 1913.
 До методологи історії робітничого класу // Червоний шлях. — Харків. — 1927. — № 5. — С. 78-85.
 Доброчинці й вихованці // Ювілейний збірник на пошану академіка М. С. Грушевського з нагоди 60-ї річниці життя та 40-х роковин наукової діяльности. /Збірник ІФВ ВУАН. — № 76/. — К.: ДВУ, 1928. -Т. 1. — С. 324—331.
 Ескізи з історії «Прав, по которым судится малороссийский народ» // Ювілейний збірник на пошану академіка Д. І. Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п’ятдесятих роковин наукової діяльности / Збірник ІФВ УАН. — № 51 /. Ч. І. — К., 1927. — Ч. І. — С. 749—759.
 3 історії медвяного права на Україні. [Рецензія на кн.] Начерк з історії медвяного права // Пасічник. — Прилуки. — 1928. — № 4—5.
 З приводу заміток М. П. Василенка // Записки НТШ. — Львів. — 1913. Т. 116. — С. 69-79.
 К вопросу о «приятельстве» и «коллежанстве» // Известия Одесского библиографического об-ва при имп. Новорос. университете. — Одесса, 1915. — Т. 4. — Вып. 1. — С. 5—7.
 Малорусский полк в административном отношении: Историкоюридический очерк // Записки Императорского Новороссийского университета историко-филологического факультета — Одесса: Техник, 1909. — Вып. 1. — 4,436, III с.
 Матеріали до економічно-соціальної історії України XIX ст. — Т. І — Одеса: ДВУ, 1925. − 318 с.
 Матеріали до економічно-соціальної історії України XIX ст. — Т. 2. — К.: ДВУ, 1927. — 278 с.
 Министерство полиции (По даным Назимовского архива) // Известия Одесского библиографичного общества при императорском Новороссийском университете. — Одесса, 1913. — Т. 2. — Вып. 4. — С. 147—162.
 Новые теории происхождения Руси [Рецензія на статті]: Гринёв С. Скифы и Русь // Военно-исторический вестник. — 1914. — № 4. Борисов В. Страница из древней истории русской жизни // Военно- историч. вестник. — 1913. — № 4 // Известия Одесского библиогр. об-ва. — Одесса. — 1915. — Т. 4. — Вып. 3—4. — С. 201—204.
 Одеські каменярні в 80—90-х роках XIX століття. Етюд з історії зарплатні // Записки Одеського наукового при ВУАН товариства: Секція соціально-історична. — Т. 4. — Одеса, 1929. — С. 33-42.
 Опыты по истории права Малороссии ХУІІ-ХУІІІ вв. — Одесса: Тип. акц. Южно-Руського — печат. дела, 1911.— 2+3+ІІ+292 с.
 Організація господарства на Запоріжжі (Т. V. Організація господарства України від Хмельниччини до світової війни) (Економічно-соціальний уклад Січи) // ЦЦАВОВУ. — ф. 166. — Опис 10. — Спр. 1399. — С. 1-229.
 Организация хозяйства Украины от Хмельнищины до мировой войны. Часть 1. Хозяйство Гетманщины в XVII—XVIII ст. — Т. 1. Землевладение и формы сельского хозяйства Гетманщины в ХУІІ-ХУІІІ ст. — Одесса: ГИУ, 1922. — XIII,+222,+2 с.
 Організація господарства України від Хмельниччини до світової війни. / Часть 1. Господарство Гетьманщини XVII—XVIII ст. — Т. І. Землеволодіння та форми сільського господарства. — Харків: ДВУ, 1923. — УІІІ+203+1 с.
 Организация хозяйства Украины от Хмельнищины до мировой войны. Часть 1. Хозяйство Гетманщины в XVII—XVII ст. — Т. 2. Судьба фабрики и промышленности в Гетманщине в ХУІІ-ХУІІІ ст. — Одесса: ГИУ, 1922. — VII+1+2018 с.
 Організація хозяйства Украины от Хмельнищины до мировой войны. / Часть 1. Хозяйство Гетманщины ХУІІ-ХУІІІ ст. — Т. З. Очерки торговли и торгового капитализма Гетманщины в XVII—XVIII ст. — Одесса: ГИУ, 1923. — 192 с.
 Организация хозяйства Украины от Хмельнищины до мировой войны. / Часть 1. Хозяйство Гетманщины в XVII—XVIII ст. — Т. 4. Состав и управление государственным хозяйством Гетманщины ХУІІ-ХУІІІ вв. — Николаев: ГИУ, 1925. — 325+VII с.
 Паланкова організація Запорозьких Вольностей (Організація господарства України від Хмельниччини до світової війни. — Т. 5. — Вип. 2 // Праці Комісії для виучування історії західно-руського та українського права ВУАН. /Збірник соціально-економічного відділу ВУАН. — № 18/. — К., 1929. — Вип. 6. — С. 159—252.
 Проложное сообщение о предлетописной руси // Исторический журнал. — Москва, 1942. — № 7. — С. 129.
 Протокол отпускных писем за гетмана Апостола 1728 года: Тут и по отъезду его вельможности записки щоденніе при конце того жь года 1728. — Одесса: Типогр. Южно-Русского общества печатного дела, 1913. — 115 с.
 Соціально-правова організація Січи Запорозької / Організація господарства України від Хмельниччини до світової війни. — Т. 5. — Вип. 1. // Праці Комісії для виучування історії західно-руського та українського права ВУАН. (Збірник соціально-економічного відділу ВУАН. — № 12). — K., 1927. — Вип. III. — С. 203—340.
 Судівництво на Україні XVII—XVIII ст. Конспект лекцій, читаних на Одеських учительних курсах в серпні 1918 р. — Харків: Союз, 1919. — 38 с.
 Фаміліати й заступаючі // Учёные записки высшей школы г. Одессы. — Одесса, 1922. — Т. 2. Отдел гуманитарно-общественных наук. — С. 81—85.
 Феодалізм на Україні (Лекції, читані в Одеському ІНО в 1928—1929 навчальному році. — Одеса, 1929. — 150 с. // IP НБУ. — Фонд І. — № 22527.
 Центральные учреждения Украины XVII—XVIII ст. Конспект лекций, читанных с 10 июня по 14 июля 1918 г., на украинских курсах для учителей средних школ. — Одеса, 1918. 91+III с.
 Чи була в Гетьманщині своя монета // Історична секція ВУАН: Науковий збірник за рік 1925. — K., 1926. — C. 64—66. / Збірник ІФВ ВУАН. — № 26. — Вып. 2. — Записки УНТ у Києві. — Т. 20
 Die Zeremonie dez Erwerbund Klein-Russland // Zeitschrift für Osteuropäische Geschichte. — Band 3. — Heft 2. — Berlin, 1912. — S. 203—208. [Російсько-українська угода 1654 p.].
513. Ein regressiwes Jubileum // Zeitschrift für Osteuropäische Geschichte. — Band 4. — Berlin 1914. [170-річчя «Прав…»]
 [Рецензія на кн.] Юрченко Т. Короткий нарис історії українського пасічництва. — Прилуки, 1925 // Червоний шлях. — Харків. − 1927. — № 7-8. — С. 349.
 [Рецензія на кн.] A. A. C. Sturdza. La Lutte pour la couronne. Paris, 1912 [A. A. K. Стурдза. Боротьба за корону Румунії] // Известия Одесского библиографического общества при Императорском Новороссийском университете. — Одесса, 1913. — Т. 1. — Вып. 6. — С. 231—232.
 [Рецензія на кн.] А. П. Оглоблин. Очерки истории украинской фабрики. Предкапиталистическая фабрика. — К., 1925 // Записки ІФВ ВУАН. − 1926. — Кн. 7-8. — С. 557—560.
 [Рецензія на кн.] Актовые книги Полтавского городового уряду XVII в. Вып. 1. — Справы поточные 1664—1671 годов / Редакция и примечания В. Л. Модзалевского. — Чернигов: Полтавская учёная архивная комиссия,-1912 // Известия Одесского библиографич- ного общества при Императорском Новороссийском университете. — Одесса, 1913. — Т. 2. — Вып. 7. — С. 305—312.
 [Рецензія на кн.] Е. М. de \bgue. Trois drames histoire de Russie. — Paris, 1911 [E. де Воже. Три драми російської історії] // Известия Одесского библиографического общества при Императорском Новороссийском университете. Одесса, 1913. — Т. 1. — Вып. 6 — С. 229—231.
 [Рецензія на кн.] Російсько-український словник правничої мови. Понад 67000 слів. — Київ. 1926. — X + 228 с. /Збірник історично- філологічного відділу ВУАН, № 41 // Червоний шлях. — Харків, 1927.-№ 1.-С. 315—316.
 [Рецензія на кн.] Смирнов П. Волзький шлях і стародавні руси // Червоний шлях. — 1928. — № 11. — С. 294—295.
 [Рецензія на кн.] Чернышёв И. В. Аграрный вопрос в России: От реформы до революции (1861—1917) / Материалы и комментарии. — Курск, 1927 // Червоний шлях. — Харків, 1927. — № 4. — С. 238.

Примечания

Литература 
 
 Заруба В. М. Историк государства и права Украины академик Н. Есть. Слабченко (1882—1952): Монография. — Днепропетровск: ЧП «Лира ЛІГД», 2004. — 456 с., ил.
 Заруба В. М. Михаил Слабченко в эпистолярном и мемуарной наследстве (1882—1952). — Д.: Юридическим. акад. М-ва внутр. дел; Лира ЛТД, 2004. — 352 с., ил.
 Михаил Слабченко: нонконформист в науке и общественной жизни // Черноморская волна Украинской революции: руководители национального движения в Одессе в 1917—1920 гг.: Монография / Винцковский Т. С., Музычко Е. Есть., Хмарский В. М. и др. — Одесса: ТЭС, 2011—586 с.

Ссылки 
 Юрий Шаповал. «Фантазёр» Михаил Слабченко // День, № 68, 16.04.2005
 «Соловки»

Историки права
Историки Украины
Действительные члены ВУАН
Преподаватели Одесского университета
Революционеры Украины
Участники Первой мировой войны (Россия)
Историки, репрессированные в СССР
Заключённые Соловецкого лагеря особого назначения
Похороненные в Первомайске (Николаевская область)